Chega – partito politico portoghese
 Chega – singolo di Giulia Be del 2019
 Chega – singolo di Gaia del 2020